Шерф может означать:

 Шерф — старонемецкая монета достоинством в полпфеннига, имевшая хождение преимущественно в саксонских и тюрингских феодальных государствах и свободных городах.
 Шерф, Адольф (1890—1965) — австрийский политик, федеральный президент Австрийской республики (1957—1965).
 Шерф, Зеэв (1904—1984) — израильский политик, в период 1960-70-х годов занимал несколько министерских постов.
 Шерф, Лорен (род. 1996) — австралийская баскетболистка.
 Шерф, Хеннинг (род. 1938) — немецкий юрист и политик.
 Шерф, Цви (род. 1951) — израильский баскетбольный тренер.
 Шерф, Якуб Давидович (более известен как Нафтали Герц Кон; 1910—1971) — еврейский поэт и журналист.

См. также 
 Шарф